I-čchuan je čínské místopisné jméno, které může označovat

 I-čchuan (Che-nan) – okres v městské prefektuře Luo-jang v provincii Che-nan;
 I-čchuan (Šen-si) – okres v městské prefektuře Jen-an v provincii Šen-si.